For Whom the Bell Tolls steht für:

 den Originaltitel eines Romans von Ernest Hemingway, siehe Wem die Stunde schlägt
 den Originaltitel eines Films aus dem Jahr 1943, siehe Wem die Stunde schlägt (Film)
 ein Lied der US-amerikanischen Band Metallica, siehe For Whom the Bell Tolls (Lied)
 ein Lied der englischen Popgruppe Bee Gees